Миссис Харрис едет в Париж () может означать:

 Миссис Харрис едет в Париж — будущий фильм 2022 года
 Миссис Эррис едет в Париж — телевизионный фильм 1992 года.
 Миссис Харрис едет в Париж () — роман Пола Гэллико, опубликованный в 1958 году.